William Jones (1675-1749) – matematico britannico 
William Jones (1746-1794) – filologo britannico 
William Jones – canottiere uruguaiano
William Jones (1760-1831) – politico statunitense
William Jones (1928) – tiratore canadese
Renato William Jones (1906-1981) – dirigente sportivo britannico